Singularity – system operacyjny
 Singularity – gra komputerowa z 2010 roku
 „Singularity” – piosenka zespołu BTS

Zobacz też 
 osobliwość